Накая — фамилия.
 Накая, Рики (род. 1989) — японский дзюдоист лёгкой весовой категории, выступает за сборную Японии с 2010 года.
 Накая, Фудзико (род. 1933) — современная японская художница, работающая в жанре скульптуры из искусственного тумана.